Евгений Константинов:
 Константинов, Евгений Валерьевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Константинов, Евгений Семёнович (род. 1937) — украинский политик, народный депутат Украины.